Malcolm Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Malcolm Island (ö i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Malcolm Island, British Columbia, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar